Bill Brown (1944), politico statunitense
 Wilfred Bailey Brown detto Bill (1922-2007), cestista statunitense
 William Dallas Fyfe Brown detto Bill (1931-2004), calciatore scozzese
 William J. Brown detto Bill o Rookie (1925-1971), cestista statunitense
 Wilfred Dorsey Brown detto Bill (1938-2018) giocatore di football americano